François Marchand peut désigner :
 François Marchand (vers 1500-1551), un sculpteur français ;
 François Marchand (1971-), un écrivain français.